Немирово  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Немирово — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Немирово — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Немирово — деревня в Рузском районе Московской области.

См. также 
 Немиров